L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Fabio Fognini remporte l'épreuve en simple, Julio Peralta et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Nicolás Kicker, du Grec Stéfanos Tsitsipás, du Serbe Viktor Troicki et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Thiago Monteiro, Lorenzo Sonego, Henri Laaksonen et Gerald Melzer.

Pendant le tournoi 
Repêché des qualifications après le forfait de Gastão Elias, Henri Laaksonen prend sa revanche au  tour sur Juan Ignacio Londero, qui l'avait battu au dernier tour des qualifications.

Lauréats 
Fabio Fognini remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Richard Gasquet. Il s'agit de son  sacre de la saison après São Paulo en février.

En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Simone Bolelli et Fabio Fognini. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2018
Tennis en juillet 2018
Sport en Suède en 2018